Marietta – imię zapożyczone z języka włoskiego
Miejscowości w USA:
 Marietta – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cobb
 Marietta – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Marietta – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Marietta – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Prentiss
 Marietta – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Marietta – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Marietta – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Love
 Marietta – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Marietta – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Marietta – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cass
 Marietta – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Marietta (ang. Marietta Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Marietta (ang. Marietta Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Marietta (ang. Marietta Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Marietta (ang. Marietta Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford